Черных, Александр:
 Черных, Александр Александрович (род. 1965) — советский хоккеист.
 Черных, Александр Васильевич (род. 1973) — российский историк и этнограф.
 Черных, Александр Михайлович (1895—1964) — советский художник.